Hołowczyc ist der Familienname folgender Personen:

 Krzysztof Hołowczyc (* 1962), polnischer Rallyefahrer und Politiker, MdEP
 Szczepan Hołowczyc (1741–1823), Erzbischof von Warschau